La Supercoupe de Slovénie 2009 est la cinquième édition de la Supercoupe de Slovénie, épreuve qui oppose le champion de Slovénie au vainqueur de la Coupe de Slovénie. Disputée le  au stade Ljudski vrt de Maribor devant  spectateurs, la rencontre est remportée par le NK Maribor aux dépens du NK Interblock.

Feuille de match

Liens externes 
  (West) Germany Super Cup Finals sur www.rsssf.com
 Supercup 2009 sur www.footballdatabase.eu

2009
Sport à Maribor
Football en 2009
Sport en Slovénie en 2009
Sport en juillet 2009